Новомоско́вськ-Дніпро́вський — вузлова дільнична залізнична станція 2-го класу Дніпровської дирекції Придніпровської залізниці на перетині чотирьох ліній Новомосковськ-Дніпровський — Нижньодніпровськ-Вузол, Воскобійня — Новомосковськ-Дніпровський, Новомосковськ-Дніпровський — Павлоград I та Новомосковськ-Дніпровський — Леб'яже (неелектрифікована лінія) між станціями Самарівка (15 км), Губиниха (21 км), Балівка (33 км) та Орлівщина (14 км). Розташована в місті Новомосковськ Дніпропетровської області.

Історія 
Станція відкрита 1927 року.

Пасажирське сполучення 
На станції Новомосковськ-Дніпровський зупиняються приміські поїзди:
 Дніпро — Красноград (щоденно, 2 пари);
 Дніпро — Орлівщина (скасований з 18 березня 2020 року на невизначений термін);
 Дніпро — Роз'їзд № 5 (скасований з 18 березня 2020 року на невизначений термін).
 нічний швидкий поїзд № 111/112 Авдіївка — Київ (через день, призначений з 13 грудня 2021 року, скасований після початку повномасштабного вторгнення росії).
 нічний поїзд №287/288 Одеса - Харків

Примітки

Джерела

Посилання 
 
 Розклад руху приміських поїздів на сайті Придніпровської залізниці 
 
 Станція Новомосковськ-Дніпровський на сайті wikimapia.org 

Залізничні станції Дніпропетровської області
Транспорт Новомосковська
Вузлові залізничні станції
Транспорт Новомосковського району